Серхио Фернандес: Фернандес, Серхио (род. 1939) — чилийский правый политик, министр времён Пиночета.
 Фернандес, Серхио (род. 1993) — испанский легкоатлет.